A katalán nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 16-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

A harmadik szabadedzés után Aojama Hirosit Javier del Amor váltotta.

Moto2

Moto3

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Források

Katalán
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete